Cerithium uncinatum är en snäckart som beskrevs av Gmelin 1791. Cerithium uncinatum ingår i släktet Cerithium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
uncinatum